Niva (Slovačka i Češka) - je polumeki, kravlji, masni sir (50-60 % masnoće ovisno o proizvođaču) nastao djelovanjem Penicillinum Roquefort. 

Uz Nivu se preporučaju vina Irsai Oliver i crveni traminac.

Izvori 

Sir
Hrana i piće u Češkoj
Slovačka kultura